Narcy (Nièvre) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Narcy (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny